«Río Salt» puede referirse a:

Toponimia 
Estados Unidos
El río Salt (Arizona);
El río Salt (Kentucky);
El río Salt (Míchigan), dos ríos;
El río Salt (Misuri);
El río Salt (Islas Vírgenes ), en el qu que está el Salt River Bay National Historical Park and Ecological Preserve;
El río Salt (Virginia Occidental);
El río Salt (Wyoming) y la cordillera del mismo nombre cordillera del río Salt.

Caribe
El río Salt (Guadalupe);

Sudáfrica
El río Salt (Sudáfrica), un pequeño río que desagua en Table Bay, cerca de Ciudad del Cabo;
Salt River (Ciudad del Cabo), el suburbio de Ciudad del Cabo.

Véase también
Municipio de Salt River